Il doppio del torneo di tennis Sir Supermercati Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Konstantinos Economidis e Vasilīs Mazarakīs che hanno battuto in finale Flavio Cipolla e Alessandro Motti 6-4, 7-64.

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Giorgio Galimberti (primo turno)
 Flavio Cipolla /  Alessandro Motti (finale)

 Franco Ferreiro /  Rubén Ramírez Hidalgo (semifinali)
 Óscar Hernández /  Gabriel Trujillo Soler (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sir Supermercati Open 2005